Formula 3 – sezona 2020. je bila 2. sezona FIA Formula 3 prvenstva. Vozilo se 18 utrka od 4. srpnja do 13. rujna 2020. Vozački naslov je osvojio Oscar Piastri, a momčadski naslov Prema Racing.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 3

Vozačke promjene 
Promjene unutar Formule 3

  Sebastián Fernández: Campos Racing → ART Grand Prix
  Max Fewtrell: ART Grand Prix → Hitech Grand Prix
  Liam Lawson: MP Motorsport → Hitech Grand Prix
  Logan Sargeant: Carlin Racing → Prema Racing
  David Schumacher: Campos Racing → Charouz Racing System
  Bent Viscaal: HWA Racelab → MP Motorsport
  Lirim Zendeli: Sauber Junior Team by Charouz → Trident

Došli u Formulu 3

  Enaam Ahmed: Japanska Formula 3 → Carlin Motorsport
  Olli Caldwell: Formula Regional European Championship → Trident
  Cameron Das: EuroFormula Open → Carlin Motorsport
  Jack Doohan: EuroFormula Open → HWA Racelab
  Lukas Dunner: EuroFormula Open → MP Motorsport
  Enzo Fittipaldi: Formula Regional European Championship → HWA Racelab
  Sophia Flörsch: Formula Regional European Championship → Campos Racing
  Igor Fraga: Formula Regional European Championship → Charouz Racing System
  Dennis Hauger: Talijanska Formula 4 → Hitech Grand Prix
  Matteo Nannini: Formula Regional European Championship → Jenzer Motorsport
  Clément Novalak: Britanska Formula 3 → Carlin Motorsport
  Oscar Piastri: Eurocup Formule Renault 2.0 → Prema Racing
  Théo Pourchaire: ADAC Formula 4 → ART Grand Prix
  Aleksandr Smoljar: Eurocup Formule Renault 2.0 → ART Grand Prix
  Frederik Vesti: Formula Regional European Championship → Prema Racing
  Calan Williams: EuroFormula Open → Jenzer Motorsport
  Roman Staněk: Talijanska Formula 4 → Charouz Racing System

Otišli iz Formule 3 prije početka sezone

  Marcus Armstrong: Prema Theodore Racing → Formula 2
  Felipe Drugovich: Carlin Buzz Racing → Formula 2
  Christian Lundgaard: ART Grand Prix → Formula 2
  Pedro Piquet: Trident → Formula 2
  Robert Švarcman: Prema Theodore Racing → Formula 2
  Yuki Tsunoda: Jenzer Motorsport → Formula 2
  Jüri Vips: Hitech Grand Prix → Super Formula

Kalendarske promjene 
Zbog pandemije koronavirusa, utrke u Sočiju, Sakhiru i Zandvoortu su otkazane. Umjesto te tri utrke, Međunarodna automobilistička federacija je donijela odluku da će voziti po dvije utrke na Red Bull Ringu i Silverstoneu umjesto planirane jedne, te da će se prvi put u Formuli 3 utrka voziti na Mugellu.

Sportske promjene

Kalendar

Sažetak sezone 

Druga sezona FIA Formula 3 prvenstva trebala je početi u travnju na stazi Sakhir. No zbog pandemije koronavirusa, početak sezone je odgođen. Otkazane su bile utrke u Sakhiru, Zandvoortu i Sočiju, a umjesto njih Međunarodna automobilistička federacija je donijela odluku da će voziti po dvije utrke na Red Bull Ringu i Silverstoneu umjesto planirane jedne, te utrka na Mugellu. 

Sezona je konačno počela 3. srpnja na Red Bull Ringu, gdje je Sebastián Fernández u ART Grand Prixu osvojio pole position. Španjolac je u glavnoj utrci odustao, a pobjeda je pripala Oscaru Piastriju u Prema Racingu, ispred momčadskog kolege Logana Sargeanta i Alexa Peronija u Campos Racingu. Sutradan je Liam Lawson u Hitechu slavio u sprint utrci ispred Richarda Verschoora u MP Motorsportu, te Clémenta Novalaka u Carlinu.

Sistem bodovanja
Glavna utrka

Sprint utrka

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 3 Championship - Official website

2020